El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) es un organismo público dependiente del Ministerio de Defensa del Perú cuya labor es procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres naturales, supervisando la atención de las personas afectadas por los mismos, coordinar con las entidades responsables las acciones requeridas para atender la emergencia, rehabilitar las áreas afectadas, y coordinar con los gobiernos regionales y locales la evaluación de daños y las necesidades en caso de desastre.

Su origen se encuentra en el Sistema Nacional de Defensa Civil (Sinadeci) creado mediante Decreto Ley N.º 19338 el 29 de marzo de 1972 por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada como consecuencia del terremoto de Áncash de 1970.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del Indeci

Administración Pública de Perú
Ministerio de Defensa (Perú)